Велика Британія брала участь в конкурсі починаючи з 1957 року. Країна входить до так званої «Великої П'ятірки» («Big Five»), бувши однією з п'яти країн, що здійснюють найбільший внесок до Європейської мовної спілки, а тому автоматично потрапляє до фіналу.

Британські артисти 5 разів здобували перемогу на конкурсі — в 1967, 1969, 1976, 1981 і 1997 роках та 16 разів — друге. П'ять разів британці опинялися на останньому місці — 2003, 2008, 2010, 2019 і 2021.

Учасники 
Умовні позначення
  Переможець
  Друге місце
  Третє місце
  Четверте місце
  П'яте місце
  Останнє місце
  Автоматичний фіналіст
  Не пройшла до фіналу
  ''Не брала участі

Статистика голосувань 1957–2009 

Велика Британія дала найбільше очок:

Велика Британія отримала найбільше очок від:

Посилання 
 Офіційна сторінка конкурсу 

Країни на Євробаченні